Behounek oder Běhounek ist der Familienname folgender Personen:

 František Běhounek (1898–1973), tschechoslowakischer Physiker und Schriftsteller
 Jonas Behounek (* 1998), deutscher Fußballspieler
 Kamil Běhounek (1916–1983), deutscher Jazz- und Unterhaltungsmusiker
 Mathias Behounek (* 1975), deutscher Snowboardfahrer
 Raffael Behounek (* 1997), österreichischer Fußballspieler
 Rudolf Běhounek (1902–1974), tschechischer Geophysiker

Behounek oder Běhounek bezeichnet:
 den nach František Běhounek benannten Asteroiden (3278) Běhounek